Коменда́нтский час:
 Комендантский час — запрет находиться на улицах и в общественных местах в определенное время суток.
 Комендантский час (фильм) — Ленфильм 1980 г.
 Комендантский час (фильм) — фильм, 1990 г.
 Комендантский час (роман) — роман-хроника Эдуарда Анатольевича Хруцкого